Lamin – centro abitato del Gambia situato nella Divisione della West Coast
Lamin – centro abitato del Gambia situato nella Divisione del North Bank